Патриа́рх Иоа́нн XII () — Константинопольский патриарх, избран императором Андроником II Палеологом в 1294 году.

Часто вмешивался в дела управления, противился союзу с Сербией, был суров как с императором, так и с подчинёнными, в 1303 сложил сан и удалился в Созополь, где в 1308 был взят в плен болгарами, пославшими его в качестве посла о мире к Андронику. Год смерти Иоанна неизвестен.

Литература 
 
 Успенский Ф. И. История Византийской империи. М., 1997.  Т. 3. С. 528. 
 Лебедев А. П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной Церкви от кон. XI до сер. XV в. СПб., 2003. С. 216-219.
 Никифор Григора. Римская история. Рязань, 2004.